Fessisentis är ett släkte av hakmaskar. Fessisentis ingår i familjen Fessisentidae. 

Fessisentis är enda släktet i familjen Fessisentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hakmaskar
Fessisentis